Shakira () — десятый студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 21 марта 2014 года под лейблом RCA Records. Альбом стал четвёртым англоязычным альбомом певицы. Шакира начала планировать проект в 2011 году и начала работать над ним в 2012 году. Она прекратила сотрудничество с Epic Records и впоследствии присоединилась к RCA Records. Первый сингл с альбома «Can’t Remember to Forget You», записанный совместно с Рианной, был выпущен 13 января 2014 и достиг #15 в американском Billboard Hot 100.

Синглы 
13 января 2014 года был выпущен первый сингл с альбома «Can’t Remember to Forget You», записанный при участии барбадосской певицы Рианны. Сингл вошёл в американский чарт Billboard Hot 100 под #28. Видеоклип на песню «Can’t Remember to Forget You» был снят Джозефом Каном; премьера музыкального видео состоялась 30 января на VEVO. 21 января была выпущена сольная версия песни на испанском языке под названием «Nunca Me Acuerdo de Olvidarte».

Второй сингл «Empire» выпущен 24 февраля 2014 года.

Третий сингл «Dare (La La La)» был выпущен 7 мая 2014 года. В этот же день состоялась премьера видеоклипа.

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы Шакиры
Альбомы RCA Records
Альбомы Sony Music Latin
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином
Альбомы, спродюсированные Cirkut